Соревнования в беге на 800 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2012 года в Стамбуле прошли 9 и 11 марта.

Призёры

Предварительные забеги

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 2012